De Letse voetbalbeker 2011–2012 (Lets: Latvijas Kauss) was de 70ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 11 juli 2011 en eindigde op 12 mei 2012 met de finale in het Daugava stadions in Liepāja. Skonto FC won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis (na 1992, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001 en 2002) door FK Liepājas Metalurgs in de eindstrijd na strafschoppen (4-3) te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Schema

Zie ook
Virslīga 2011
Lets voetbalelftal in 2011
Virslīga 2012
Lets voetbalelftal in 2012

2012
Letland